Atlantic Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Atlantic Creek (North Fork Cut Bank Creek), Montana 
 Atlantic Creek (Twin Sisters Creek), North Mexico 
 Atlantic Creek (Little Popo Agie River), Wyoming 
 Atlantic Creek (Yellowstone River), Wyoming